Peralejos de Abajo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Peralejos de Abajo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Peralejos de Abajo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar